Местикакан има више значења:

 Општина Местикакан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Местикакан (Местикакан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику